Therese Brunetti ist der Name folgender Personen:

* Therese Brunetti (Schauspielerin, 1782) (1782–1864), österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Therese Brunetti (Schauspielerin, 1803) (1803–1892), deutsche Sängerin (Sopran) und Schauspielerin